Natalin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans le voïvodie de Lublin
Natalin, un village de la gmina Annopol du powiat de Kraśnik
Natalin, un village de la gmina Urzędów du powiat de Kraśnik
Natalin, un village du powiat de Chełm
Natalin, un village du powiat de Lubartów
Natalin, un village du powiat de Lublin
Natalin, un village du powiat de Łuków

dans le voïvodie de Mazovie
Natalin, un village du powiat de Grójec
Natalin, un village du powiat de Radom
Natalin, un village du powiat de Wyszków